Labrisomus är ett släkte av fiskar. Labrisomus ingår i familjen Labrisomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Labrisomus